Tsvetótxnoie (en rus: Цветочное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 3.000 habitants. Pertany al districte de Belogorsk.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea